

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
La Lupa Roma ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Il Città di Anagni è stato poi ripescato in Serie D 2019-2020.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note
L'AZ Picerno ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
La Turris ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2018-2019
 Serie D 2018-2019 (gironi D-E-F)
 Serie D 2018-2019 (gironi A-B-C)
 Coppa Italia Serie D 2018-2019

Collegamenti esterni
 Comunicati Ufficiali 2018/2019 su seried.lnd.it
 Girone G su raisport.it
 Girone H su raisport.it
 Girone I su raisport.it

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2018